La gara dei 100 metri stile libero femminili degli europei di Stettino 2011 si è svolta l'8 e il 9 dicembre 2011. Le batterie di qualificazione e le semifinali si sono disputate rispettivamente nella mattina e nel pomeriggio dell'8, la finale nel pomeriggio del 9.

Medaglie

Qualifiche

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni
 Omegatiming.com, Complete book result (Risultati ufficiali)

100 stile libero f